Tierarznei steht für:

 Tierarzneimittel, Stoffe oder Stoffzusammensetzungen zur Heilung oder zur Verhütung von Tierkrankheiten
 Tiermedizin, Beschäftigung mit der medizinischen Behandlung von Tieren